Фаридпур — топоним.

 Фаридпур (город, Бангладеш) — город и муниципалитет в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Фаридпур (город, Пабна) — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Фаридпур (округ) — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка.
 Фаридпур (подокруг) — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.
 Фаридпур-Садар — подокруг на северо-западе Бангладеш.